Изоли́рующие языки́ (иначе аморфные, односложные, корневые) — языки с низким соотношением морфем к слову. Слова в максимально изолирующем языке будут состоять только из одной морфемы — корня, не образуя ни составных слов, ни сочетаний с суффиксами, префиксами и т. д. В этом отношении изолирующие языки противоположны синтетическим языкам, в которых слова могут состоять из нескольких морфем.

Пояснение 
Исторически все языки были разделены на три класса (изолирующие, флективные, агглютинативные). При разделении исходили из двух факторов:

 среднее количество морфем в слове;
 сила «склеенности» между морфемами.

В изолирующих языках каждой морфеме соответствует отдельное слово. Примеры из русского языка:

 хаки

Это слово (хаки) состоит только из одной морфемы (собственно хаки), соотношение между словами и морфемами 1:1.

Другой пример:

 проездной (билет)

Это слово (проездной) состоит из четырёх морфем (про-, -езд-, -н-, -ой), соотношение между словами и морфемами 1:4.

Языки, считающиеся изолирующими, имеют соотношение между словами и морфемами 1:1 (или близкое к 1:1). В своём чистом виде изолирующие языки «не имеют морфологии»: они используют независимые служебные слова для тех грамматических целей, которые в синтетических языках обычно выражаются аффиксами или изменениями корня.

Соотношение морфем и слов рассматривается как постоянная величина. При этом чем выше это отношение, тем менее вероятно, что данный язык является изолирующим. Языки, имеющие это соотношение выше 1,0, в которых используются несколько морфем в слове, называют синтетическими. Флективные и агглютинативные языки можно определить как подклассы синтетических языков. При этом к одному из двух подклассов конкретный язык относят исходя из одного фактора (сила «склеенности» между морфемами).

Изолирующие языки широко распространены в Юго-Восточной Азии. Например к изолирующим (как подклассу аналитических) в той или иной степени относятся большинство следующих языков:

 австроазиатские языки (вьетнамский язык, кхмерский язык)
 некоторые сино-тибетские языки (классический китайский, древний тибетский, бирманский язык)
 тай-кадайские языки (тайский и лаосский языки)

Примеры 
Изолирующие языки не только не имеют зависимых морфем, указывающих на роль слов в предложении, но также имеют тенденцию избегать и служебных слов, которые выполняли бы такую же функцию, поэтому порядок слов в предложении обычно исключительно важен. Так, в китайском языке порядок слов передаёт отношения подлежащего и прямого дополнения. Например:

  会 (huì) — усиленная форма 将 (jiāng), обозначающая будущее время глагола (буду…). Перевести можно, используя усилительные слова уверенности с глаголом совершенного вида («обязательно испекут»).
  生日(shēngri) — день рождения, это слово здесь не наречие времени, а прилагательное, которое обозначает отношение к пирогу, как по-английски «birthday cake».

Как видно из таблицы, английский язык тоже является весьма изолирующим, за исключением морфемы множественного числа -s, являющейся суффиксом. Следует отметить, что словоформа my не является многосложной, как можно подумать, сравнивая с китайским текстом. Это — одна морфема, передающая смысл двух китайских слов.

zuò («делать») не меняется в настоящем времени:

  Глагол-связка, показатель настоящего времени.

Похожим образом строится предложение в бирманском языке (порядок слов субъект-объект-глагол):

 1 Местоимения обычно используются для объектов мужского рода.
 ² Словарная форма. Разговорная форма — .

Аналитические языки 

В большинстве случаев определение аналитический обозначает то же, что слово изолирующий. Тем не менее, аналитичность подразумевает, что синтаксическая информация передается при помощи отдельных грамматикализованных (см. граничные морфемы) слов вместо морфологии. Очевидно, использование отдельных слов является изолирующим фактором, тогда как применение словоизменения для выражения синтаксических отношений развивает синтетичность.

В смысле этой части все изолирующие языки являются аналитическими. Однако возможны языки, которые хотя и не применяют словоизменение, имеют большое число деривационных аффиксов (также см. derivation (linguistics)). Например, в индонезийском языке всего 2 словоизменительные морфемы и приблизительно 25 деривационных морфем. Индонезийский язык рассматривают как слабо синтетический язык (следовательно, не изолирующий), в части передачи синтаксических отношений — в основном аналитический.

См. также 
 Флективный язык
 Агглютинативный язык
 Полисинтетический язык
 Аналитический язык
 Синтетический язык
 Типологическая классификация языков

Литература 
 Солнцев В. М. Введение в теорию изолирующих языков: В связи с общими особенностями человеческого языка. — М.: Восточная литература, 1995. — 352 с.

Ссылки 
 

Морфология (лингвистика)
Лингвистическая типология